Pescador est un mot espagnol, portugais et catalan signifiant « pêcheur ». Il peut faire référence à :

Toponyme

Communes et municipalités 
 Pescador, une municipalité brésilienne de l'État du Minas Gerais et la microrégion de Governador Valadares ;
 Sant Pere Pescador, une commune espagnole dans la communauté autonome de Catalogne, province de Gérone, de la comarque d'Alt Empordà ;
 , une municipalité de l'État de Zacatecas au Mexique ;

Pointes 
 , une pointe de la commune espagnole de Santoña dans la communauté autonome de Cantabrie en Espagne, sur laquelle se trouve le phare de Punta del Pescador ;
 , une pointe au Sahara occidental ;
 , une pointe au Honduras dans le département de Valle.

Île 
 , une île dans le détroit de Tañon aux Philippines.

Patronyme 

  (1836-1872), un graveur et sculpteur espagnol ;
 Francesco Pescador (1914-2008), un dessinateur italien de bandes dessinées ;
  (), un architecte espagnol connu pour ses travaux à Madrid.

Pseudonyme 
 , pseudonyme de Enrique Fischer (1946-), un auteur-compositeur-interprète, écrivain et directeur de théâtre argentin.

Peinture 
 El pescador de caña, un tableau de Francisco de Goya réalisé en 1775 conservé au musée du Prado de Madrid.

Architecture 
 Phare de Pescador, un phare situé sur l' dans le détroit de Tañon aux Philippines.
 Phare de Punta del Pescador, un phare dans la ville de Santoña, dans la communauté autonome de Cantabrie en Espagne.

Zoologie 
 Gato pescador, le nom commun du chat pêcheur ou chat viverrin, en espagnol et en portugais.